In frostigen Tälern () — немецкоязычный альбом финской группы Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus, вышедший в 2001 году. В альбом вошли песни с двух предыдущих альбомов группы — Lopunajan merkit и Itku pitkästä ilosta, переведённые на немецкий.

Список композиций 
 «Fernfahrer» — 03:37 (ориг. Rekkamies)
 «Ein guter Tag» — 03:41 (ориг. Hyvä päivä)
 «Russlands Waisen» — 04:25 (ориг. Venäjän orvot)
 «An der Grenze» — 04:20 (ориг. Rajatila)
 «Alles hat seine Zeit» — 05:08 (ориг. Itku pitkästä ilosta)
 «Liebe ohne Grenzen» — 03:43 (ориг. Rajaton rakkaus)
 «Stille» — 04:37 (ориг. Hiljaista)
 «In frostigen Tälern» — 04:55 (ориг. Alavilla mailla)

Альбомы 2001 года
Альбомы хеви-метала
Альбомы Финляндии
Альбомы на немецком языке